Trådalge henfører til mange algearter, som er trådagtige (med eller uden forgreninger):
 Vandhår (slægten Cladophora)
 Batrachospermum - ferskvandsrødalge
 Håralger
 Pelsalger
 Slimalge, Spirogyra-art - slimagtige trådalger.